Buslijn 12 was viermaal een Westnederland (later ZWN)-streekbuslijn in de regio Haaglanden in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het begon echter als een 'wilde' buslijn in de jaren twintig van de vorige eeuw.

Geschiedenis

1924-1927 
De eerste buslijn 12 was een zogenaamde 'wilde' bus, hetgeen betekent dat het niet van staatswege, maar door een particuliere onderneming bestierd werd. Vaak reden zij met primitieve busjes. In dit geval was de bedrijfsnaam Quick. Deze lijn reed vanaf 1924 tussen Laakkwartier (Wenckebachstraat) en Scheveningen. De route ging via Spui, Plein, Parkstraat, Zoutmanstraat, Stadhoudersplein, Boreelstraat, Westduinweg en Badhuisstraat. Deze lijn reed ook 's nachts. Op 1 januari 1927 werden alle wilde busdiensten verboden en opgeheven. Het zou tot na 1995 duren voor er weer een nachtbus in de regio zou komen.

1970-1972 
Westnederland-buslijn 12 reed voor het eerst in de periode van 1970 tot 1972. Omdat er destijds nog geen ziekenhuis was in Zoetermeer, reed deze lijn van Zoetermeer via Wilsveen naar het Diaconessenhuis (ziekenhuis) te Voorburg.

1972-1979 
De tweede Westnederland-buslijn 12 reed van 1972 tot in 1979 tussen Leidschendam Anthoniushove (ziekenhuis) en Zoetermeer. Ditmaal liep de route niet via Wilsveen, maar via Stompwijk. In 1980 is deze lijn vervangen door buslijn 1, en daarna is het lijnnummer nog veranderd naar respectievelijk 166, 134, en 47. Die laatste was een belbus. Daarna heeft er nog een lijntaxi gereden. Sinds 2001 rijdt er geen lijndienst meer tussen Leidschendam en Stompwijk. Omdat Stompwijk bij Leidschendam hoort, moeten inwoners die per bus naar Leidschendam willen sindsdien omreizen via Leiden of Zoetermeer. 

1990-1998

Vanaf 1990 kreeg Zoetermeer stadslijnen; de lijnen 12, 14, 16/17, 18/19, 20/21, en 22/23 hebben een periode bestaan. De meeste waren gekoppelde ringlijnen. 
Tussen 1990 en 1998 reed buslijn 12 rechtstreeks over de Zuidweg tussen station Zoetermeer en Brinkhage. Deze lijn 12 reed net als lijn 14 alleen in de spitsuren. In 1997 reed lijn 12 naar Lansinghage én Brinkhage. Alleen dat jaar had lijn 12 én lijn 14 eindpunt in Lansinghage. De overige jaren kwam alleen lijn 14 in Lansinghage. Lijn 12 had in 1997 eindpunt in beide gebieden, en zodoende dus 3 eindpunten. Bovendien reed hij via Woudlaan, Sierraadlaan, Natuursteenlaan en Oostweg. Maar ook nog steeds via de Zuidweg, waardoor het een ringlijn was.

Haaglanden 12
Buslijn 12